2-й Чемпионат мира по хоккею с мячом был проведён в 1961 году, спустя четыре года после первого подобного соревнования. В нём приняли участие сборные СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Как и в первом чемпионате, победитель был определён по итогам однокругового турнира, прошедшего в Норвегии с 22 по 26 февраля. Чемпионом во второй раз стала сборная СССР, обыгравшая в решающем матче в последний день чемпионата команду Швеции.

Итоговая таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Анатолий Мельников
 Лучший защитник:  Ульф Фредин
 Лучший полузащитник:  Б. Скарнес
 Лучший нападающий:  Валентин Атаманычев

Составы команд

СССР 
Главный тренер
  Иван Балдин

Полевые игроки

Вратари

Швеция

Норвегия

Финляндия

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1961

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Февраль 1961 года
Спорт в Норвегии в 1961 году